Western (occidental, en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 le western, genre cinématographique, ainsi que ses sous-genres :
 le western spaghetti
 le western B
 Western, un film italien réalisé par Ferdinando Baldi en 1981 ;
 Western, un film français réalisé par Gábor Homolya en 1990 ;
 Western, un film français réalisé par Manuel Poirier en 1997 ;
 Western, un film français réalisé par Bill Ross IV et Turner Ross en 2015 ;
 Western, un film documentaire américain réalisé par Bill Ross et Turner Ross en 2015 ;
 Western, un film allemand réalisé par Valeska Grisebach en 2017.

Littérature 
 le Western, un genre littéraire composé soit de romans de fiction (Louis L'Amour, Lewis B. Patten, etc.) soit de livres relatant des faits historiques liés à la période de la Conquête de l'Ouest  américain.

Bande dessinée 
 Western, une bande dessinée de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosiński éditée en 2001 ;
 Western, une série de comics ;

Personnes 

 Mike Western (1925-2008), un dessinateur britannique
 Western (née en 1984), pseudonyme d'une dessinatrice de bande dessinée française

Lieux 

 Western (Nebraska)
 Western (New York)
 Western Leone, un village espagnol de la province d'Almería où étaient tournés les western spaghetti.

Stations de métro 
Western est le nom de plusieurs stations du métro de Chicago :
 Western (ligne rose CTA)
 Western (ligne brune CTA)
 Western (ligne bleue nord CTA)
 Western (ligne bleue sud CTA)
 Western (ligne orange CTA)

Voir aussi 

 Western European Time, un fuseau horaire
 Western Province (rugby à XV), une équipe sud-africaine de rugby à XV
 Western Warriors une équipe d'Australie-Occidentale de cricket
 
 Western Union, une entreprise financière et de communication
 Western Airlines, une compagnie aérienne américaine disparue
 Western Digital, société américaine de matériel informatique
 Western blot, une méthode de biologie moléculaire
 , un hôtel de Las Vegas
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre